Connie es un nombre femenino y (en menor medida) masculino de origen anglosajón. Deriva del nombre latino Constanza o, en ocasiones, de Cornelius.

Puede hacer referencia a:

Gente 
 Cornelius "Connie" Hawkins, exjugador de la NBA.
 Connie Dierking, exjugador de la NBA.
 Connie Francis, cantante estadounidense.
 Connie Nielsen, actriz danesa.
 Connie Jiménez, Reina de belleza Ecuatoriana,Modelo y Míss Ecuador 2016.
 Connie Talbot, cantante inglesa.
 Connie Sellecca, actriz estadounidense.
 Connie Hedegaard, política danesa.
 Connie Willis, escritora estadounidense.
 Connie Stevens, actriz y cantante estadounidense.
 Connie Mulder, político sudafricano.
 Connie Culp, primera estadounidense en recibir un trasplante de cara.
 Connie Hines, actriz estadounidense.
 Connie Ansaldi, actriz y presentadora argentina.

Personajes 
 Connie Corleone, personaje ficticio de El Padrino.
 Connie James, personaje ficticio de la serie de espías Spooks.
 Connie Maheswaran, personaje ficticio de la serie animada de Steven Universe

Otros 
 Connie Paulgrave (Koni), perro del Primer Ministro ruso Vladímir Putin.
 Huracanes llamados Connie
Huracán Connie (1955)